Moscato – vitigno, in generale
 Moscato d'Amburgo – vitigno
 Moscato di Scanzo (vitigno) – vitigno
 Moscato (vino) – vino, in generale
 Moscato d'Asti – vino
 Moscato d'Asti Canelli – vino
 Moscato d'Asti Santa Vittoria d'Alba – vino
 Moscato d'Asti Santa Vittoria d'Alba vendemmia tardiva – vino
 Moscato d'Asti Strevi – vino
 Moscato d'Asti vendemmia tardiva – vino
 Moscato di Cagliari – vino
 Moscato di Cagliari liquoroso – vino
 Moscato di Cagliari liquoroso riserva – vino
 Moscato di Noto – vino
 Moscato di Noto liquoroso – vino
 Moscato di Noto passito, o Passito di Noto – vino
 Moscato di Noto spumante – vino
 Moscato di Pantelleria – vino
 Moscato di San Marino – vino
 Moscato di Saracena – vino
 Moscato di Sardegna – vino
 Moscato di Sardegna spumante – vino
 Moscato di Scanzo o Scanzo – vino
 Moscato di Siracusa – vino
 Moscato di Sorso-Sennori – vino
 Moscato di Sorso-Sennori liquoroso dolce – vino
 Moscato di Trani – vino
 Moscato di Trani dolce naturale – vino
 Moscato di Trani liquoroso – vino
 Moscato passito di Pantelleria – vino
 Moscato spumante di San Marino – vino